Алексе́й Ко́шелев:
 Кошелев, Алексей Васильевич (род. 1993) — молдавский футболист, вратарь.
 Кошелев, Алексей Тимофеевич (1937—2018) — доктор технических наук, почётный нефтяник СССР.